Гароццо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гароццо, Даниэле (род. 1992) — итальянский фехтовальщик-рапирист, чемпион мира, призёр чемпионата Европы, чемпион Италии 2015 года.
 Гароццо, Энрико (род. 1989) — итальянский фехтовальщик-шпажист, призёр чемпионата мира, двукратный чемпион Италии.